Smalltalk (programmeertaal)
 Smalltalk (taal)